Eyl steht für:

 Eyl (auch Eeyl, Eil oder Ayl), eine Stadt in Somalia

Eyl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Eyl (1821–1901), preußischer Generalleutnant
 Hans Eyl (1854–1913), deutscher Stadtsyndikus in Hannover
 Meta Eyl (1893–1952), deutsche Theologin